Vinhedo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vinhedo (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Vinhedo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar